Danmark Rundt, ze względów sponsorskich znany jako PostNord Danmark Rundt – wieloetapowy wyścig kolarski rozgrywany w Danii corocznie od 1985.

Pierwsza oficjalna edycja wyścigu dookoła Danii rozegrana została w 1985, a jej zwycięzcą był Włoch Moreno Argentin.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo w Danii
Wyścigi kolarskie wielodniowe